Noordal (dal), een dal in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten en de Belgische gemeente Voeren
 Noordal (natuurgebied), een natuurgebied bij het Nederlandse Noorbeek in Eijsden-Margraten